Il singolare del torneo di tennis Busan Open Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Danai Udomchoke che ha battuto in finale Paul Goldstein 7-66, 6-1.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (quarti di finale)
 Wesley Moodie (semifinali)
 Paul Goldstein (finale)
 Wang Yeu-tzuoo (quarti di finale)

 Lu Yen-Hsun (quarti di finale)
 Danai Udomchoke (Campione)
 Cecil Mamiit (secondo turno)
 Jean-Michel Péquery (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2005